Der Begriff Boigny bezeichnet:

 eine Gemeinde im Département Loiret in der Region Centre-Val de Loire (Frankreich); siehe Boigny-sur-Bionne (Frankreich)
 den zweiten Teil des Nachnamens von Félix Houphouët-Boigny